Freidorf ist der Name folgender Orte:

Deutschland:

 Freidorf (Bassum), Teil des Bassumer Ortsteils Neubruchhausen, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Freidorf (Halbe), Ortsteil der Gemeinde Halbe, Landkreis Dahme-Spree, Brandenburg
 Freidorf (Möllenhagen), Ortsteil der Gemeinde Möllenhagen, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Freidorf (Rettenberg), Ortsteil der Gemeinde Rettenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 ein Ort in Schleswig-Holstein, teils zur Gemeinde Dänischenhagen, teils zu Strande gehörig, siehe Strande #Geographie

Österreich:

 Freidorf an der Laßnitz, Ortschaft der Gemeinde Frauental an der Laßnitz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Freidorf (Gemeinde Kefermarkt), Ortschaft der Gemeinde Kefermarkt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Freidorf (Gemeinde Sankt Peter im Sulmtal), Ortschaft der Gemeinde Sankt Peter im Sulmtal, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Polen:

Freidorf, bis 1932 Piontken, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Piątki (Nidzica) im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Rumänien:
 Freidorf (Timișoara), Stadtteil von Timișoara

Schweiz:

 Freidorf BL, Wohnsiedlung der Gemeinde Muttenz im Kanton Basel-Landschaft
 Freidorf TG, Ortsteil der Gemeinde Roggwil im Kanton Thurgau

Siehe auch:
 Freindorf
 Freydorf